Marienwalde ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
 Marienwalde (Wandlitz), eine Ortschaft im Landkreis Barnim, Brandenburg; siehe: Wandlitz

in Polen
 Marienwalde, Kreis Arnswalde, Pommern, seit 1945: Bierzwnik (Powiat Choszczeński),  eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern
 Marienwalde, Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen, seit 1945: Maryszki, eine Ortschaft im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Marienwalde, Kreis Flatow, Pommern, seit 1945: Maryniec, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Marienwalde, Kreis Grätz, Wartheland, seit 1945: Bródki, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen
 Marienwalde, Kreis Neustettin, Pommern, seit 1945: Czersk (Okonek), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen
 Marienwalde, Kreis Neutomischel, Provinz  Posen, seit 1945: Bródki, eine  Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen
 Marienwalde, Kreis Oststernberg, Brandenburg, seit 1945: Suchcin, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus
 Marienwalde, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Wólka Jankowska, eine Ortschaft im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Marienwalde, Kreis Schwerin (Warthe), Brandenburg, Gaj (Przytoczna), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus